Оушан Сити има више значења:
 Оушан Сити
 Оушан Сити (Флорида)
 Оушан Сити (Вашингтон)
 Оушан Сити (Мериленд)